Zovik kan syfta på:

Azerbajdzjan 

 Zevin, ort, Jardymly,

Nordmakedonien 

 Zovik (ort), Opsjtina Novaci, 

Robotskapade Azerbajdzjanförgreningar